Добрий пастир — символічне іменування і зображення Ісуса Христа, запозичене зі Старого Завіту і повторене Христом у Новому Завіті в алегоричному описі своєї ролі вчителя.

Журнали 
 «Добрий Пастир» — квартальник, який видавала професура духовних семінарій Станиславова і Перемишля в 1930—1939.
 «Добрий Пастир» — науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії.

Архітектура 
 Каплиця «Добрий пастир» (1888, архітектор Фредерік Візерс) — храм на Острові Рузвельта, об'єкт Національного реєстру історичних місць США.
 Церква «Доброго Пастиря» — храм на Південному острові Нової Зеландії.

Література 
 «Добрий Пастир» — твір Патриції Сент-Джон.

Живопис 
 «Добрий Пастир» — твір Якова Гніздовського.

Скульптура 
 «Добрий Пастир» — скульптура частини саркофага IV століття, відреставрована в XVIII столітті, зберігається в Музеї Піо-Крістіано.
 «Добрий Пастир» — скульптура чеського художника Станіслава Ганціка.
 «Добрий Пастир» — скульптура Мар'яна Шпіндлера.
 «Добрий Пастир» — поліхромна скультура Джованні Джуліані.
 «Добрий Пастир» — статуя Іоана Георгія Пінзеля з церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (Городенка),  знаходиться в експозиції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Див. також 
 «Слово доброго пастиря» — видавництво отців Василіян у США, видавало в 1950—1962 роках у Нью-Йорку тієї ж назви місячні, з 1953 — двомісячні серії популярних релігійно-освітніх книжечок.
 Фреска «Добрий пастир» у Катакомбах Прісцилли.

Примітки